

Codici 
 MRG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mareeba (Australia)
 mrg – codice ISO 639-3 della lingua mising

Mineralogia 
 Mrg – abbreviazione di margarite

Note